Баттьяни:

 Баттьяни — одна из богатейших магнатских семей Венгрии.
 Баттьяни, Казимир (1807—1854) — граф, венгерский аристократ, министр иностранных дел во время венгерской революции 1848—1849 гг.
 Баттьяни, Лайош (1696—1765) — венгерский политик, палатин Венгрии в 1751–1765 годах. 
 Баттьяни, Лайош (1807—1849) — венгерский политик, первый премьер-министр Венгерского королевства в марте—октябре 1848 года.